Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 80-as, továbbá 80A, 80–81-es jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 80-as trolibusz (Budapest)
 80A trolibusz (Budapest)megszűnt
 80–81-es trolibusz (Budapest)megszűnt